Por Manuel Martins pode estar à procura de: 
 Manuel Martins Nobre - militar português; 
 Manuel Martins (1911-1979) - artista brasileiro; 
 D. Manuel Martins - bispo português; 
  Luis Manuel Martins Saraiva (n. 1945) - cineasta português.
 Manuel Martins (ator) - ator português.
 Manuel Martins - ex Presidente da Câmara Municipal de Vila Real do PSD

Desambiguação